Моха́мед Аваль (; ) — ганский футболист, защитник индийского клуба «Шриниди Декан».

Карьера

Клубная 
Мохамед начал карьеру в футбольном клубе «ВАФА» (). 10 июля 2010 года был отдан в аренду ивуарийскому клубу «АСЕК Мимозас». В ноябре вернулся в академию, а с 2011 по 2012 выступал за «Асанте Котоко». Затем на протяжении трёх лет Аваль играл в ЮАР за «Марицбург Юнайтед». В 2015 году на протяжении полугода выступал за саудовский «Аш-Шабаб». В его составе сыграл 6 матчей в азиатской Лиге чемпионов. Летом 2015 года перешёл в марокканскую «Раджу».

8 августа 2016 года Мохамед подписал однолетний контракт с тульским «Арсеналом». Однако из-за того, что марокканский клуб не прислал вовремя документы, соглашение было расторгнуто.

Международная 
В составе сборной Ганы сыграл 5 матчей. По одному матчу сыграл на Кубке африканских наций 2013 и 2015 годов.

Примечания 

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Асанте Котоко»
Игроки ФК «Марицбург Юнайтед»
Игроки ФК «Аш-Шабаб» Эр-Рияд
Игроки ФК «Раджа»